1992 – dwudziesty dziewiąty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

W ramach mistrzostw rozgrywano łączone zawody Formuły 3 i Formuły 4.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1992 w sportach motorowych
1992